Seznam armad z zaporedno številko 23.

Seznam 
 23. armada (Japonski imperij)
 23. armada (ZSSR)

 Zračne
 23. zračna armada (ZSSR)
 23. zračna armada (ZDA)

Glej tudi